

Codici 
 ABZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Aberdeen-Dyce (Regno Unito)
 abz – codice ISO 639-3 della lingua abui

Geologia 
 Quarziti dell'Abbondanza – sintema stratigrafico della Valle d'Aosta